Title (álbum) - álbum de estúdio da cantora norte-americana Meghan Trainor
Title (EP) - extended play da artista musical estadunidense Meghan Trainor

Desambiguação